Josep Fabre (advocat) (Perpinyà, 1744 - París, 1794), polític rossellonès mort a la guillotina
 Josep Fabre (diputat) (Saorla, 1741 - Vinçà, 1829), metge alcalde i diputat nord-català